Садак — посёлок в Матвеевском районе Оренбургской области в составе сельского поселения Новоспасский сельсовет.

География 
Находится на расстоянии примерно 7 километров на юго-восток от районного центра села Матвеевка.

Население 
Население составляло 209 человек в 2002 году (русские 54 %), 132 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Матвеевского района